

Darling est un mot anglais signifiant « chéri » ou « chérie », qui a été donné à plusieurs œuvres. C'est également un patronyme anglophone. Il peut faire référence à :

Patronyme 
 Alistair Darling, (1953-), homme politique britannique ;
 Candy Darling (1944-1974) actrice américaine ; 
 Chuck Darling (1930-2021), joueur américain de basket-ball ;
 David Darling (1941 - 2021), violoncelliste et compositeur nord-américain ;
 Georges Darling (1899-1943), résistant franco-britannique, pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Grace Darling (1815-1842), gardienne de phare, sauveteuse ;
 Ida Darling (1880-1936), actrice américaine du cinéma muet ;
 Jennifer Darling (1946-), actrice américaine ; 
 Ralph Darling (1775-1858), gouverneur colonial britannique ;
 Ron Darling (né en 1960), joueur de baseball américain ;
 Scott Darling (1898-1951), scénariste et réalisateur canadien ;
 Scott Darling (hockey sur glace) (1988-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Stan Darling (1911-2004), homme politique canadien en Ontario ;
 William S. Darling (1882-1964), directeur artistique américain.

Géographie 

 Le Darling, le plus long cours d'eau d'Australie ;
 Les Darling Downs, vaste région agricole du sud-est du Queensland en Australie ;
 Darling, bourg d'Afrique du Sud dans la province du Cap-Occidental.

Littérature 
 Darling, roman français de Jean Teulé, paru en 1998 chez Julliard ;
 La famille Darling est celle de Wendy, John et Michael dans le roman Peter Pan de J. M. Barrie.

Cinéma 
 Darling, film britannique, réalisé en 1965 par John Schlesinger, avec Dirk Bogarde, Julie Christie et Laurence Harvey ;
 Darling est un film français réalisé en 2007 par Christine Carrière, avec Marina Foïs et Guillaume Canet, adapté du roman de Jean Teulé.

Musique 
 Darling, album de Yui Horie, sorti en 2008 ;
 Darling, single de Dream, sorti en 2014 ;
 Darling, single de Kana Nishino, sorti en 2014.

Divers 
 Darling, une couche de compatibilité libre et open-source.

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme
Homonymie de titre